Га́лька означає:

 Галька також: рінь, ринь, рі́ння, жорства́ (,  m, Grobkies m, ) — уламок гірської породи розміром від 10 до 100 мм, більш або менш обкатаний водою річок або морів.
 Галька — опера Станіслава Монюшка.
 Галька — українське прізвище.
 Галька — частково зневажливий варіант імені Галина.